FC Kodaň je fotbalový klub dánské Superligaen, sídlící v Kodani. FC Kodaň patří k významným dánským fotbalovým klubům. Byl založen roku 1992. Hřištěm klubu je stadion s názvem Parken s kapacitou 42 358 diváků.

Klub vznikl sloučením dvou úspěšných kodaňských klubů – Kjøbenhavns Boldklub (čtvrtfinalisty Poháru UEFA 1960/61) a Boldklubben 1903 (čtvrtfinalisty Poháru UEFA 1991/92).

Účast v evropských pohárech

Soupiska 
Aktuální k datu: 17. května 2020

Čeští hráči 
  Zdeněk Pospěch (2008–2011) – pravý krajní obránce
  Michael Lüftner (2017–dnes) – střední obránce (stoper), v roce 2020 na hostování v kyperském AC Omonia

eSport 
Na začátku roku 2017 FC Kodaň koupilo 5 hráčů počítačové hry Counter-Strike: Global Offensive a založili tým North . Všech 5 hráčů bylo koupeno z týmu Dignitas, který se přestal zajímat o evropskou scénu hry CS:GO.

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Stránky oficiálního fanklubu

Související články 
 Kjøbenhavns Boldklub
 Boldklubben 1903

Dánské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1992
Sport v Kodani